Molekulska formula -{C21H23NO}- se može odnositi na:

 Dapoksetin
 JWH-167